Бу́дущность (книжн.) — будущее. Другие значения:

 «Будущность» (1860—1861) — русскоязычная еженедельная газета в Лейпциге.
 «Будущность» (1899—1904) — русско-еврейский еженедельник; редактор доктор С. О. Грузенберг
 «Будущность одной иллюзии» (1927; русский перевод 1930) — одна из поздних работ Зигмунда Фрейда.

Примечания